Gottfried von Eppstein ist der Name folgender Personen:

 Gottfried I. (Eppstein) (um 1165–1223), deutscher Adliger
 Gottfried II. (Eppstein) (um 1199–1272/1278), deutscher Adliger
 Gottfried III. (Eppstein) (um 1227–um 1293), deutscher Adliger
 Gottfried IV. (Eppstein) (um 1290–1341/1342), deutscher Adliger
 Gottfried V. (Eppstein) (um 1318–1336/1341), deutscher Adliger